Кубок Украины по футболу 2009—2010 годов (, официальное название — Datagroup-Кубок Украины по футболу) — 19-й розыгрыш кубка Украины, проводился с 18 июля 2009 года по 16 мая 2010 года. Обладателем кубка впервые стала симферопольская «Таврия», обыграв в финале в дополнительное время донецкий «Металлург» со счётом 3:2.

Участники 
В этом розыгрыше Кубка приняли участие 55 команд чемпионата и обладатель Кубка Украины среди любителей 2008

Первый предварительный раунд 
Матчи первого предварительного этапа состоялись 18 июля 2009 года на полях клубов, которые указаны первыми.

На этом этапе в соревнованиях принимали участие 17 команд второй лиги и ФК «Ирпень» (Гореничи) — обладатель Кубка Украины среди любительских команд сезона 2008г.

Второй предварительный раунд 
В матчах второго этапа, кроме победителей пар первого этапа, принимали участие 17 команд первой лиги, а также шесть представителей второй лиги: «Арсенал» (Белая Церковь), «Нива» (Винница), «ЦСКА» (Киев), ФК «Полтава», «Сталь» (Днепродзержинск) и «Титан» (Армянск).
Из-за снятия с соревнований команды ФК «ИгроСервис» (Симферополь) количество участников второго этапа розыгрыша Кубка составило 31 команду, по регламенту в таком случае одна команда выходит в 1/16 турнира без игры. По результатам жеребьевки этой командой стал ФК «Харьков».

Матчи второго предварительного этапа состоялись 4 и 5 августа 2009 года на полях клубов которые указаны первыми.

1/16 финала 
В матчах 1/16 финала, кроме победителей пар второго этапа и команды ФК «Харьков», получившей место в 1/16 по результатам жеребьевки, приняли участие также 16 команд Премьер-лиги. Жеребьёвка пар 1/16 финала состоялась 6 августа 2009 года. Матчи 1/16 финала состоялись 15 августа 2009 года на полях клубов, которые указаны первыми.

1/8 финала 
Жеребьёвка пар 1/8 финала была проведена 19 августа 2009 года.
Матчи 1/8 финала состоялись 12 сентября 2009 года. Они были проведены на полях команд, указанных первыми в таблице, под эгидой Украинской Премьер-лиги.

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала была проведена 23 сентября 2009 года в офисе Премьер-лиги. Матчи 1/4 финала кубка Украины состоялись 28 октября 2009 года.

Полуфинал 
Жеребьёвка полуфинала состоялась 11 ноября 2009 года в офисе Премьер-лиги. Её проводил украинский футболист и игрок футбольного клуба «Арсенал» (Киев) — Андрей Воробей. Матчи состоялись 24 марта 2010 года. По регламенту, эта стадия, как и все остальные, состоит из одного матча, в случае ничьей, будет назначено дополнительное время, после дополнительного времени — послематчевые пенальти.

Финал 

Финал состоялся 16 мая 2010 года в Харькове на стадионе «Металлист».

Примечания 

Кубок Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2009/2010
Национальные футбольные кубки в сезоне 2009/2010